Le Channel VAS Championships 2018 est l'édition 2018 du Channel VAS Championships qui se déroule à Weybridge du 16 au 21 octobre 2018. 
Le tournoi est au format  PSA World Tour Gold avec 24 joueurs dont une wild card, Charlie Lee, et 8 têtes de série qualifiés directement pour le deuxième tour. 

Joel Makin, classé  joueur mondial, crée au  tour une énorme surprise en battant en trois jeux le  mondial et champion du monde Mohamed El Shorbagy, vainqueur la semaine précédente de l'US Open

Tarek Momen obtient son plus grand succès en éliminant successivement et sans perdre un jeu Cameron Pilley, Paul Coll et Diego Elías avant de s'imposer en 5 jeux face au  mondial Ali Farag.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Channel VAS Championships
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Channel VAS Championships
Sport en Angleterre en 2018
Sport en octobre 2018
Squash en 2018